«Тяжёлый случай» — российский фильм 2013 года режиссёра Константина Мурзенко.

Участник XXI Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

Сюжет 
Герой картины — милиционер, потерявший память и решивший, что раньше он был киллером. Человеком он оказался добросовестным, поэтому взялся за выполнение заказа на убийство с максимальной серьёзностью. По стечению обстоятельств он находит свою любовь.

В ролях

Создание фильма 

 Михаил Брашинский: 
 Екатерина Горина: 
 В фильме снялись Екатерина Горина, Роман Агеев и Татьяна Колганова, в 2001 году они вместе снимались в фильме «Сёстры».  Также в качестве артистов выступили бывший кинообозреватель «Афиши» Михаил Брашинский, кинокритик Любовь Аркус, кинообозреватель газеты «Коммерсантъ» Лидия Маслова.

Примечания

Ссылки 
 Тяжёлый случай с пельменями, «Независимая газета».
 «Тяжёлый случай» afisha.mail.ru.
 «Тяжёлый случай» с кинокритиком в главной роли покажут в Выборге.
 «Тяжёлый случай» Константина Мурзенко и Станислава Зельвенского: первые впечатления.
 Особо тяжелый случай общественно-политическое издание «Trud».
 Тяжёлый случай журнал «Сеанс».

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2013 года